Der gefesselte Prometheus bezeichnet:
 Der gefesselte Prometheus (Aischylos), eine griechische Tragödie
 Der gefesselte Prometheus (Gemälde), ein Gemälde von Jacob Jordaens
 Der gefesselte Prometheus (Karikatur), eine politische Karikatur zum Verbot der Rheinischen Zeitung